Ольга Михайловна Богданова (род. 7 августа 1951 года, Скуляны, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, актриса Центрального академического театра Российской армии. Народная артистка России (1998).

Биография 
Ольга Богданова родилась 7 августа 1951 года в деревне Скуляны. Окончила с золотой медалью школу, затем с красным дипломом — Школу-студию МХАТ (мастерская П. В. Массальского и А. К. Тарасовой), по окончании которой была принята в театр «Современник», где прослужила год. С 1973 года — в труппе Центрального театра Советской (Российской) армии, где работает по настоящий день.

Учась на первом курсе, снялась в «12 стульях» у Леонида Гайдая в эпизодической роли девушки на аукционе, которая была озвучена другой актрисой.

С июня 2020 года выпускает совместно с Станиславом Садальским передачи на его YouTube-канале.

Ведущая актриса театра побывала с гастролями во многих горячих точках: в Афганистане, Чечне, трижды — в Чернобыле.

Снимается в кино, телесериалах, участвует в телевизионных передачах.

Театральные работы в ЦАТРА 

 «Спутники» — Васька Буренко
 «Старик» — Девица
 «Деревья умирают стоя» — Марта-Изабелла
 «Шарады Бродвея» — Ева
 «Мандат» — Варька Гулячкина
 «Условия диктует леди» — Филиппа Джеймс
 «Бриллиантовая орхидея» — Эва Перон
 «Последний пылко влюблённый» — Бобби, Элейн, Жаннет
 «Ужасные родители» — Мадлен
 «Идиот» — Аглая
 «Сердце не камень» — Ольга
 «Отелло» — Эмилия
 «Приглашение в замок» — Мамочка
 «Гамлет» — Гертруда
 «Танцы с учителем» — Ива Григорьевна
 «Госпожа министерша» — Живка Попович
 «Муж для Памелы» — Вельма Лемон
 «Филумена Мартурано» — Филумена
 «Мольер» («Кабала святош») — Мадлена Бежар
 «Главная роль» — Полина
 «Леди на день» — Миссури Мартин
 «На всякого мудреца довольно простоты» — Клеопатра Львовна Мамаева
 «Не может быть» — ''Анна Васильевна, Катерина

Фильмография

Личная жизнь 
Первый брак с однокурсником актёром Валерием Чемодановым (род. 1945) продлился 7 лет. Второй брак с актёром Александром Михайлушиным (1943—2010) продлился 22 года и распался из-за его измены. Третий супруг — Виталий Бигеев (род. 1972), продюсер. В браке более 20 лет.

Детей нет.

Награды и звания 
 Орден Дружбы (2011)
 Орден Почёта (1991)
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (Минобороны России, 2000)
 Медаль «За трудовую доблесть» (Минобороны России, 2001)
 Медаль «200 лет Министерству обороны» (2002)
 Медаль «За возвращение Крыма» (2014)
 Заслуженная артистка РСФСР (12.07.1988)
 Народная артистка РФ (24.04.1998)

Примечания

Ссылки 
 Ольга Богданова на сайте ЦАТРА
 
 
 
 Ольга Богданова: Коронавирус на сцене и в жизни
 Павлюткина И. «Такого понятия, как возраст, нет». Уверена народная артистка Российской Федерации Ольга Богданова, которая 7 августа отметила юбилей. // Красная звезда. — 2021. — 9 августа.

Выпускники Школы-студии МХАТ
Актёры и актрисы Центрального академического театра Российской армии
Персоналии:Театр Современник
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании